Манья́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Входит в состав кантона Эссуа. Округ коммуны — Труа.

Код INSEE коммуны — 10213.

Коммуна расположена приблизительно в 175 км к юго-востоку от Парижа, в 90 км южнее Шалон-ан-Шампани, в 30 км к юго-востоку от Труа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 178 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 108 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 88 были экономически активными, 20 — неактивными (показатель активности — 81,5 %, в 1999 году было 78,4 %). Из 88 активных работали 83 человека (43 мужчины и 40 женщин), безработных было 5 (2 мужчины и 3 женщины). Среди 20 неактивных 10 человек были учениками или студентами, 4 — пенсионерами, 6 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Жюльен-л’Оспиталье (XII век). Памятник истории с 1926 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об